Por Beverly pode estar à procura de:
 Beverly (Kansas)
 Beverly (Massachusetts)
 Beverly (Nova Jérsei)
 Beverly (Ohio)
 Beverly (Virgínia Ocidental)

Ver também 
 Beverly Hills, 90210
 Beverly 
 Beverly Hills

Desambiguação
Desambiguações de topônimos